Występy w europejskich pucharach szkockiego klubu piłkarskiego Celtic F.C.

Wykaz spotkań pucharowych

1962–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Celtic F.C.
Szkockie kluby piłkarskie w europejskich pucharach